Ильяш может означать:

Персоналии 
 Александр IV Ильяш (?—1666) — господарь Молдавского княжества.
 Ильяш Александр (1635—1675) — господарь Молдавского княжества.
 Ильяш Караимович (?—1648) — переяславский полковник Войска Запорожского.
 Ильяш, Иван Никитович (1920—2009) — советский общественный и политический деятель.

Топонимы 
 Ильяш (город) (Босния и Герцеговина)

См. также 
 Ильяшевка
 Ильяшенко
 Ильяшовка
 Ильяшов
 Илья